Mühlhäuser steht für:

 Mühlhäuser (Unternehmen), deutsches Unternehmen
 Mühlhäuser (Gemeinde Sankt Michael), Ortsteil von Sankt Michael im Burgenland, Bezirk Güssing, Burgenland

Mühlhäuser ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Mühlhäuser (1869–1943), deutscher Kolonialoffizier und Sammler
 Hubertus Mühlhäuser (* 1969), deutscher Wirtschaftsmanager
 Johannes Mühlhäuser (1834–1914), deutscher Weinbaufachmann und Politiker
 Kurt Mühlhäuser (1943–2020), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Max Mühlhäuser (* 1957), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Regina Mühlhäuser (* 1971), deutsche Historikerin

Siehe auch:

 Mühlenhäuser
 Mühlhausen (Begriffsklärung)
 Mühlhäusler